Matti Risto Tapio Hagman, finski hokejist, * 21. september 1955, Helsinki, Finska, † 11. oktober 2016, Espoo, Finska.

Hagman večino kariere igral za klub HIFK Helsinki v finski ligi, skupno trinajst sezon v več delih. S klubom je osvojil tri naslove finskega državnega prvaka, v sezonah 1973/74, 1979/80 in 1982/83. V sezonah 1979/80, 1982/83, 1983/84 in 1984/85 je bil najboljši po točkah v finski ligi, v sezonah 1973/74 in 1979/80 najboljši strelec, v sezonah 1979/80, 1982/83, 1983/84 in 1984/85 najboljši podajalec, v sezonah 1979/80 in 1982/83 pa izbran v idealno postavo finske lige. Leta 1975 je bil kot 104. izbran na NHL naboru s strani kluba Boston Bruins, za katerega je odigral dve sezoni v ligi NHL, še dve sezoni pa za Edmonton Oilerse. V zadnjem delu kariere je igral še za kluba EV Landshut v nemški ligi in Reipas Lahti v finski ligi.

Za finsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1976, kjer je osvojil četrto mesto, in štirih svetovnih prvenstvih.

Leta 1995 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih. V klubu HIFK Helsinki so upokojili njegov dres s številko 20.

Statistika kariere

|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 72/73
|
| 13
| 11
| 5
| 16
|
| 7
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 73/74
|
| 35
| 30
| 9
| 39
|
| 20
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Evropsko ml. prvenstvo A
| 74
|
| 5
| 10
| 2
| 12
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 74/75
|
| 33
| 30
| 16
| 46
|
| 27
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 75
|
| 9
| 2
| 3
| 5
| -1
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 75/76
|
| 36
| 24
| 34
| 58
|
| 39
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 5
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 76
|
| 5
| 2
| 4
| 6
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 76
|
| 6
| 1
| 4
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 76
|
| 10
| 4
| 6
| 10
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 76/77
|
| 75
| 11
| 17
| 28
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Boston Bruins
| NHL
| 77/78
|
| 15
| 4
| 1
| 5
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Quebec Nordiques
| WHA
| 77/78
|
| 53
| 25
| 31
| 56
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 78
|
| 5
| 1
| 1
| 2
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 78/79
|
| 36
| 20
| 37
| 57
|
| 53
|
| 6
| 1
| 6
| 7
|
| 4
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 79/80
|
| 35
| 37
| 50
| 87
|
| 87
|
| 7
| 3
| 10
| 13
|
| 6
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 80/81
|
| 75
| 20
| 33
| 53
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 81
|
| 5
| 1
| 2
| 3
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Edmonton Oilers
| NHL
| 81/82
|
| 72
| 21
| 38
| 59
|
| 18
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 82/83
|
| 36
| 23
| 41
| 64
|
| 50
|
| 9
| 9
| 8
| 17
|
| 11
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 83
|
| 10
| 2
| 5
| 7
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 83/84
|
| 37
| 22
| 47
| 69
|
| 33
|
| 2
| 1
| 1
| 2
|
| 2
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 84/85
|
| 34
| 23
| 44
| 67
|
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| EV Landshut
| Nemška liga
| 85/86
|
| 39
| 26
| 51
| 77
|
| 26
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 86/87
|
| 44
| 17
| 51
| 68
| +23
| 37
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -1
| 10
|-
| Finska
| Kanadski pokal
| 87
|
| 5
| 1
| 0
| 1
|
| '''0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 87/88
|
| 35
| 25
| 35
| 60
|
| 24
|
| 6
| 4
| 5
| 9
|
| 6
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 88/89
|
| 44
| 11
| 30
| 41
|
| 23
|
| 2
| 0
| 1
| 1
| 0
| 0
|-
| Reipas Lahti
| Finska 2. liga
| 89/90
|
| 44
| 18
| 47
| 65
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Reipas Lahti
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 15
| 35
| 50
| -8
| 24
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HIFK Helsinki
| Finska liga
| 91/92
|
| 42
| 8
| 20
| 28
| +6
| 18
|
| 8
| 1
| 3
| 4
| -1
| 2
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 937
| bgcolor="#7FFF00" | 445
| bgcolor="#7FFF00" | 699
| bgcolor="#7FFF00" | 1144
| bgcolor="#7FFF00" | +20
| bgcolor="#7FFF00" | 590
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" | 20
| bgcolor="#7FFF00" | 36
| bgcolor="#7FFF00" | 56
| bgcolor="#7FFF00" | -2
| bgcolor="#7FFF00" | 46
|}

Sklici

Glej tudi 
 Seznam finskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Finski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1976
Finski hokejski reprezentanti
Izbrani na naboru lige NHL (Boston Bruins)
Izbrani na naboru lige NHL leta 1975
Hokejisti HIFK Helsinki
Hokejisti Boston Bruins
Hokejisti Quebec Nordiques
Hokejisti Edmonton Oilers
Hokejisti EV Landshut
Hokejisti Reipas Lahti
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih
Hokejisti z upokojenimi številkami